Wallgraben steht für:

 eine Grabenanlage, meist vorgelagert einer Stadtmauer, siehe auch Waal (Burg)
 Wallgraben (Gemeinde Altenmarkt), Ortsteil von Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Wallgraben (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Wallgraben (Nahe), rechter Zufluss der Nahe bei Nohfelden, Kreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Wallgraben-Theater